DROM steht für:

 Départements et régions d’outre-mer, siehe Übersee-Département
 Deutsches Register Osteopathischer Medizin, siehe Bundesverband Osteopathie

Drom steht für:
 Drom, französische Gemeinde im Département Ain, Region Auvergne-Rhône-Alpes

-drom steht für:
 -drom, nachgestelltes Wortbildungselement in Fremdwörtern aus dem Griechischen mit der Bedeutung: Lauf, Weg

Siehe auch:

Abkürzung